

Fisica 
 Stop squark – in supersimmetria, subparticella associata simmetricamente al top quark

Fotografia 
 Stop – intervallo del valore dell'esposizione

Musica 
 Stop – traccia dell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979
 ...Stop – album dei Pooh del 1980
 Stop – brano musicale dei Bang rappresentante della Grecia all'Eurovision Song Contest 1987
 Stop – singolo delle Spice Girls del 1998, dall'album Spiceworld
 Stop – album dei Plain White T's del 2002
 Stop – album di Franco De Vita del 2004

Altro 
 Stop – segnale stradale di obbligo di fermata e rispetto della precedenza
 Stop – rivista italiana
 Stop (스톱) – film del 2015 diretto da Kim Ki-duk
 Stoppa (stop) – gioco di carte
 Stop – segnale dato dal regista per indicare la fine di una ripresa
 Stop – gesto tecnico del calcio con cui un giocatore interrompe la traiettoria della palla per assumerne il controllo
 '''Stop – parte anatomica del cane

Pagine correlate 
Stop! (disambigua)